The Bing Crosby Show – amerykański serial telewizyjny z udziałem aktora Binga Crosby'ego i aktorki Beverly Garland. Aktorzy wcielili się w rolę małżeństwa wychowującego dwie nastoletnie córki na początku lat 60. XX wieku. Bing Crosby wcielił się w postać byłego artysty estradowego, który stał się projektantem architektury z zamiłowaniem do śpiewania. Każdy odcinek zawierał co najmniej jedną piosenkę. Serial został wyprodukowany przez własną firmę Crosby'ego, powiązaną z Desilu Studios i emitowany na antenie American Broadcasting Company od 14 września 1964 roku do 19 kwietnia 1965 roku.

Rolę córek - Janice i Joyce Collins zagrały Carol Faylen i Diane Sherry. Dwukrotnie w programie wystąpiła również Pamela Austin, jako Clarissa Roberts. 

Był to jeden z nielicznych seriali, w których Crosby przedstawiał szczęśliwego żonatego mężczyznę. W większości filmów wcielał się w rolę kawalerów, wdowców, rozwodników lub księży. 

Gościnnie wystąpili: Frankie Avalon, Jack Benny, Jimmy Boyd, Macdonald Carey, Vikki Carr, Gary Crosby, Dennis Day, Glenda Farrell, Joan Fontaine, Kathy Garver, George Gobel, Kathryn Grant Crosby, Phil Harris, Ken Murray, Lloyd Nolan i Ruth Roman.

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1964
Seriale telewizyjne zakończone w 1965